Лијева Р(иј)ека може значити:

 Лијева Река, као насељено место општине Сјеница, Србија;
 Лијева Ријека (Подгорица), као насељено место града Подгорица, Црна Гора.

Види још 
 Лева Река (вишезначна одредница)